La novità – album di Nilla Pizzi del 2002
 La novità – singolo di Moreno del 2013

Pagine correlate 
 Novità